

Patronyme 

 Arjun Rampal (né en 1972), acteur indien
 Jacques Rampal (1944-2015),  auteur de pièces de théâtre et de bande dessinée français
 Jean-Pierre Rampal (1922-2000), flûtiste français
 Marion Rampal (née en 1980),  autrice-compositrice française, chanteuse de jazz.

Toponyme 

 Rampal, une upazila du Bangladesh
 Rue Rampal, voie du 19e arrondissement de Paris

Patronyme français
Patronyme indien